Кубок Лихтенштейна по футболу 2021/22 () — 77-й сезон ежегодного футбольного соревнования в Лихтенштейне. Победитель кубка квалифицируется в квалификационный раунд Лиги Конференций УЕФА 2022/23. Обладателем кубка в 48-й раз стал Вадуц.

Первый раунд 
Матчи состоялись 28, 29 сентября. В первом раунде участвовали 8 команд.

Второй раунд 
Матчи состоялись 29 октября, 2,3 и 10 ноября. Во втором раунде участвуют 8 команд.

1/4 финала 
Матчи 1/4 финала состоялись 15, 16 марта.

В 1/4 финала участвуют 8 команд.

1/2 финала 
Матчи 1/2 финала состоялись 15 апреля.

Финал 

Финал состоялся 3 мая 2022 года.

Ссылки 

 Кубок Лихтенштейна 2021/2022 на RSSSF

Кубок Лихтенштейна по футболу
Европейские национальные футбольные кубки в сезоне 2021/2022
2021 год в Лихтенштейне
2022 год в Лихтенштейне